Іллє́нко — українське прізвище.

Відомі люди

Іллєнко 
 Іллєнко Андрій Юрійович ( 1987) — український політичний діяч.
 Іллєнко Вадим Герасимович (1932—2015) — український кінооператор, кінорежисер, Народний артист України (2000).
 Іллєнко Емілія Іоанівна ( 1934) — українська кінорежисерка.
 Іллєнко Іванна Михайлівна ( 1976) — українська акторка.
 Іллєнко Капітоліна Іванівна (1904—1992) — російська акторка.
 Іллєнко Михайло Герасимович ( 1947) — український кінорежисер, член-кореспондент Академії мистецтв України (2003).
 Іллєнко Олена Вадимівна ( 1965) — українська акторка.
 Іллєнко Пилип Юрійович ( 1977) — український актор.
 Іллєнко Сергій Михайлович (1847—1918) — громадський діяч, меценат.
 Іллєнко Юрій Герасимович (1936—2010) — український кінооператор, кінорежисер, сценарист.

Див. також 
 Ільєнко
 Ільчук